Sabie (plaats), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga
Sabie (rivier), een rivier in Zuid-Afrika